Na granicy – singel zespołu Lady Pank
 Na granicy – amerykański film kryminalny z 1982 r. w reżyserii Tony’ego Richardsona
 Na granicy – amerykański film kryminalny z 1996 r. w reżyserii Johna Saylesa
 Na granicy – amerykański film kryminalny z 1998 r. w reżyserii Boba Misiorowskiego
 Na granicy – polski thriller z 2016 r. w reżyserii Wojciecha Kasperskiego